Баруунтуруун () — сомон аймаку Увс, Монголія. Площа 3,3 тис. км², населення 5,9 тис. Центр сомону лежить за 900 км від Улан-Батора, за 125 км від міста Улаангом.

Соціальна сфера 
Є школа, лікарня, сфера обслуговування. У 50—90-ті роки ХХ століття діяв держгосп з розвинутим землеробством (до 30—40 тис. га).

Клімат 
Клімат різко континентальний.

Примітки 

Сомони Монголії
Увс